Turpili Labeó, pintor romà
 Sext Turpili, escriptor romà